Julius Hoste sr. (1848-1933), Vlaams schrijver
 Julius Hoste (politicus) (1884-1954), Belgisch liberaal politicus en minister (zoon van bovenstaande)